Park může být:

 park – městská zahrada nebo sad, zpravidla veřejně přístupné prostranství
 zámecký park
 anglický park
 francouzský park
 krajinářský park
 národní park – nejvyšší typ velkoplošného chráněného území
 přírodní park – obecně chráněné území
 lesnický park – např. Křivoklátsko 
 safari park – park typu ZOO
 geopark – např. Český ráj, Lu-šan, Brecon Beacons nebo Barrandien
 zábavní park
 shopping park – nákupní centrum (např. Park Hostivař – "centrum zábavy, sportu, zdraví a obchodu")
 logistický park – skladové haly obvykle vybavené vhodnou manipulační technikou
 souhrn, soubor, množina předmětů (nástrojů, strojů, přístrojů, nářadí apod.), zpravidla nějak organizovaná a evidovaná
 vědeckotechnický park
 automobilový park (autopark)
 lodní park
 vozový park
 strojní park
 tankový park
 muniční park
 osvětlovací park
 parkoviště

jméno či příjmení
 Brad Park (* 1948) – kanadský hokejista
 Keith Park (1892-1975) – maršál Royal Air Force novozélandského původu
 Mungo Park (1771-1806) – skotský lékař, botanik a cestovatel
 Nick Park (* 1958) – britský režisér a animátor

filmy
 Gosford Park – koprodukční britsko-americko-německo-italský film z roku 2001
 Jurský park – americká sci-fi mediální franšíza
 Ken Park – americký film z roku 2002
 Paranoid Park – francouzsko-americký film z roku 2007 
 Prehistorický park – fiktivně-dokumentární série
 Wicker Park – americký film z roku 2004
 Zábavný park – americký film z roku 2009
 
jiné významy
 The Park (Praha) – komplex kancelářských budov na pražském Chodově
 Linkin Park – americká hudební skupina
 McDiarmid Park – skotský fotbalový stadion

Související články 
 akvapark
 lesopark
 lunapark
 zoopark
 Parker
 :Kategorie:Parky
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Park“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Park“

Reference